Trollope est un patronyme porté par plusieurs personnalités britanniques :

Personnalités 
 Andrew Trollope (?–1461), militaire anglais ;
 Anthony Trollope (1815-1882), romancier britannique ;
 Frances Trollope (1780–1863), romancière anglaise ;
 Henry Trollope (1756-1839), amiral britannique ;
 Joanna Trollope (née en 1943), romancière britannique ;
 John Trollope (1 baron Kesteven ; 1800-1874), homme politique britannique ;
 John Trollope (né en 1943), footballeur anglais ;
 Thomas Adolphus Trollope (1810-1892), écrivain et journaliste britannique ;
 Thomas Trollope, baron Kesteven (1891-1915), militaire britannique.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais